Il singolare del torneo di tennis Tunis Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcelo Filippini che ha battuto in finale José Francisco Altur 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Renzo Furlan (semifinali)
 Lars Koslowski (secondo turno)
 Germán López (semifinali)
 Roberto Azar (primo turno)

 Bart Wuyts (primo turno)
 Mark Koevermans (secondo turno)
 Horacio de la Peña (quarti di finale)
 Markus Naewie (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tunis Challenger 1992